Staatsminister bezeichnet:

 Minister ohne Geschäftsbereich, auch Minister ohne Portefeuille, Konferenzminister oder Sonderminister

nach Ländern:
 Belgien: Ehrentitel für verdienstvolle Politiker, siehe Staatsminister (Belgien)
 Dänemark: Amtstitel des Regierungschefs, siehe Liste der dänischen Regierungschefs
 Deutschland: unterschiedliche Regierungsposten auf Bundes- und Länderebene, siehe Staatsminister (Deutschland)
 Finnland: Amtstitel des Regierungschefs in schwedischer Amtssprache, siehe Liste der Ministerpräsidenten Finnlands
 Frankreich: Ehrentitel für Minister, siehe Ministre d’État (Frankreich)
 Luxemburg: früherer Titel des Regierungschefs, siehe Liste der Premierminister von Luxemburg
 Irland: ein politisches Amt, siehe Staatsminister (Irland)
 Niederlande: ein Ehrentitel, siehe Staatsminister (Niederlande)
 Norwegen: Amtstitel des Regierungschefs, siehe Statsminister (Norwegen)
 Schweden: Amtstitel des Regierungschefs, siehe Liste der Ministerpräsidenten von Schweden
 Vereinigtes Königreich: ein politisches Amt unterhalb des Ministers, siehe Secretary of State (Vereinigtes Königreich)

Siehe auch:
 Ministre d’État
 Secretary of State
 Staatssekretär